Serra kan syfta på:

 Serra (dans) – en dans

Geografi

Brasilien 

 Serra, Brasilien, kommun, Espírito Santo, 
 Serra, Brasilien (ort), ort, Espírito Santo,

Grekland 

 Serrai, prefekturhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón,

Italien 

 Serra Pedace (kommunhuvudort), Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Rio Serra, vattendrag, Sardinien, 
 Serra (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Genova, 
 Serra (ort i Italien, Toscana), Provincia di Prato, 
 Serra (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Serra (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino), 
 Serra (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 Serra (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Alessandria, 
 Serra (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Catanzaro,

Portugal 

 Serra (freguesia i Portugal), Santarém, Tomar,

Spanien 

 Serra (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Serra (kommun i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,68, long -0,47), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar